Spojení písmene A a čísla 4 může mít různé významy:
 formát papíru (210 × 297 mm)
 dálnice A4 – stejně označené dálnice v některých evropských zemích
 zkratka z Aggregat 4 – jiné označení pro německou raketu V-2
 Audi A4 – osobní automobil
 Douglas A-4 Skyhawk – americký bitevní letoun
 LNER řada A4 – britská rychlíková parní lokomotiva
 a4 – pole šachovnice

Externí odkazy